Ма́леньга — топоним:

 Маленьга — устаревшее название реки Маленги в Беломорском районе Республики Карелии.
 Маленьга — железнодорожная станция на линии Беломорск — Обозерская в Республике Карелии.

См. также